Arethusa – asteroide
grafia latina di Aretusa
Arethusa – genere di orchidaceae della tribù delle arethuseae
Arethusa – noto locale di Milano
Classe Arethusa – classe di navi militari inglesi
HMS Arethusa – esistono diverse navi militari inglesi con questo nome
USS Arethusa – esistono diverse navi militari statunitensi con questo nome

Pagine correlate
Aretusa (disambigua)